Chroniques de l'étrange, série de romans de l'écrivain Romain d'Huissier ;
 Hong Kong : les Chroniques de l'étrange, jeu de rôle papier situé dans l'univers des romans de Romain d'Huissier ;
 Liaozhai zhiyi, ou les Chroniques de l'étrange, de l'écrivain Pu Songling ;
 Psi Factor, chroniques du paranormal, ou Psi Factor, chroniques de l'étrange, série télévisée.